Сарос 120 повторюється кожні 18 років 11 днів та містить 71 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 27 травня 933 року і досягла кільцеподібних затемнень 11 серпня 1059 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії чотири рази: від 8 травня 1510 до 8 травня 1564. Стадія повного затемнення триває від 8 червня 1564 до 30 березня 2033 року. Серія закінчується на 71-му затемненні 7 липня 2195 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 2 хвилини 50 секунд 9 березня 1997 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 120 на сайті НАСА

Сарос